Spandau Ballet — британський гурт, створений в Лондоні в 1979 році.

Дискографія 
 Journeys to Glory (1981)
 Diamond (1982)
 True (1983)
 Parade (1984)
 Through the Barricades (1986)
 Heart Like a Sky (1989)
 Once More (2009)
 The Story (2014)

Склад гурту

Примітки 

Англійські поп-гурти
Лауреати премії Brit
Музиканти Mercury Records
Музичні гурти Лондона
Музиканти Columbia Records